Hasselblad kan syfta på:

 Hasselblad (släkt) – en svensk släkt
 Fritz W. Hasselblad & Co – ett svenskt företag med säte i Göteborg, grundat 1841 av Fritz Victor Hasselblad, övertogs 1942 av Victor Hasselblads dåvarande företag och avvecklat 1956. 
 Hasselblads Fotografiska AB – ett svenskt företag som främst sålde kamerautrustning, grundat 1908 av F.W. Hasselblad & Co och uppköpt 1966 av Kodak.
 Victor Hasselblad AB – ett företag med säte i Göteborg, grundat 1948 av Victor Hasselblad.
 Hasselblad (kamera) – kameror gjorda av Victor Hasselblad AB.
 Hasselblads månkameror – för att ta bilder inom Apolloprogrammet 1967–1972
 Hasselbladstiftelsen – en oberoende stiftelse, se Erna och Victor Hasselblads stiftelse
 Hasselblad center – utställningsverksamhet grundat av Erna och Victor Hasselblads stiftelse 1989
 Hasselbladpriset – ett årligt pris instiftat av Erna och Victor Hasselblads stiftelse som delas ut för en "framstående fotografisk gärning"
 Hasselblad film – Filmproducent i Göteborg mellan åren 1915–1918, och del av Hasselblads Fotografiska AB
 Hasselblad forum – en nedlagd kvartalstidskrift grundad av Victor Hasselblad 1965

Personer 
 Hasselblad är ett svenskt efternamn som den 31 december 2014 bars av 343 personer bosatta i Sverige. Namnet är också knutet till företeelser som har sitt ursprung i  kamerakonstruktören Victor Hasselblads verksamhet.
 Arne Hasselblad (1922–1975), skådespelare och sångare
 Björn Hasselblad (1911–1986), författare och stockholmshistoriker
 Fritz Hasselblad (1816–1893), affärsman
 Karl Erik Hasselblad (1874–1942), affärsman
 Peter Hasselblad (född 1966), ishockeyspelare 
 Victor Hasselblad (1906–1978), industriledare, kamerakonstruktör och ornitolog
 Åke Hasselblad (1870–1931), ämbetsman och författare

Svenska efternamn
Efternamnsförgreningssidor